Karol Pollak (1818–1880) – polski drukarz, wydawca, księgarz, radny Sanoka
 Karol Pollak (1859–1928) – polski elektrotechnik, przedsiębiorca i wynalazca